Saima kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saimen (sjö i Finland), 
 Saima kanal – finländsk kanal mellan Saimen och Finska viken

Kina 

 Saima (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar